Первый дивизион Мальты 1919/1920 () — 9-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1919/1920
Мальта
Мальта
1919 год на Мальте
1920 год на Мальте